Lochinvar kan syfta på följande platser:

Australien 

 Lochinvar (del av en befolkad plats), New South Wales, Maitland Municipality,

Storbritannien 

 Lochinvar (sjö), Skottland,

Zambia 

 Lochinvar National Park, park, Southern, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Zambiaförgreningar